Matanza, comune della Colombia nel dipartimento di Santander
 Matanza, comune della Spagna nella provincia di León
 Partido di La Matanza, partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
 La Matanza, massacro avvenuto a El Salvador nel 1932